Questo è una lista delle 22 regioni del Madagascar (dal 2009) per indice di sviluppo umano a partire dal 2018.

Voci Correlate 

 Elenco dei paesi per indice di sviluppo umano

Collegamenti esterni 

Economia del Madagascar
Indice di sviluppo umano